Keegan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Keegan (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Claire Keegan (* 1968), irische Schriftstellerin
 Gillian Keegan (* 1968), britische Politikerin der Tories
 Jimmy Keegan (* 1969), US-amerikanischer Schlagzeuger und Schauspieler
 John Keegan (1934–2012), britischer Militärhistoriker
 Kevin Keegan (* 1951), englischer Fußballspieler
 Kourtney Keegan (* 1994), US-amerikanische Tennisspielerin
 Marina Keegan (1989–2012), US-amerikanische Schriftstellerin
 Michelle Keegan (* 1987), englisches Model und Schauspielerin
 Olivia Rose Keegan (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Patrick Keegan (1916–1990), englischer Präsident der Young Christian Workers (YCW)
 Rupert Keegan (* 1955), britischer Autorennfahrer